Вюртембергский (ж. р.  Вюртембергская; ) — слово немецкого происхождения.

 Вюртембергский — относящийся к исторической области Вюртемберг (Швабия, Германия; XI век — 1945; категория ).
 Вюртембергский — титул и фамильное имя представителей правящего дома Вюртембергов (XI век — 1945):
 герцоги, графы и короли Вюртемберга;
 ;
 .

См. также 
 Вюртембергский филармонический оркестр (с 1945) — немецкий симфонический оркестр в Ройтлингене.